Нерха — топоним.

Населённые пункты 
 Нерха — город в Испании, в автономном сообществе Андалусия.
 Нерха — поселок Нижнеудинском районе Иркутской области.

Другое 
 Нерха — пещера в Испании, в автономном сообществе Андалусия.